Florestensi – abitanti di Floresta (Paraná)
Florestensi – abitanti di Floresta do Piauí